Dungloe peut faire référence à :

Toponymes 

 Dungloe, une ville irlandaise, dans le comté de Donegal.
 Lac Dungloe, un lac du nord-ouest de l'Irlande.

Autres 
 , une ballade irlandaise de Pádraig Mac Cumhaill (1936), reprise notamment par Christy Moore.
 , festival de musique irlandaise populaire.